Academia může být:

 Academia, české vědecké nakladatelství AV ČR
Academia (Purkyně), pojednání J. E. Purkyněho o sdružení akademických sdružení
 Academia (asteroid), asteroid 829
 Academia (časopis), německý katolický časopis
 Academia Europaea, vědecká společnost v Cambridge
 Academia Film Olomouc (AFO), mezinárodní festival populárně-vědeckého a dokumentárního filmu
 Academia Istropolitana, nejstarší univerzita založená na území Slovenska
 Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, soukromá vysoká škola v Kutné Hoře
 Miss Academia, soutěž krásy a inteligence určená studentkám
 Pontificia Academia Scientiarum viz Papežská akademie věd 
 Real Academia Española, Španělská královská akademie